Damerau steht für:

 Damerau (Adelsgeschlecht)

Orte:
 Damerau (bis 1866: Dombrowken, 1942–1945: Kulmischdamerau), Kreis Kulm, Westpreußen, polnisch: Dąbrowa Chełmińska, Ortschaft im Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Damerau, Kreis Wehlau, Ostpreußen, russisch: [Deschnewo], Ortschaft im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland [der Ort ist nicht mehr existent]
 Damerau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, russisch: [Degtjarjowo], Ortschaft im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland [der Ort ist nicht mehr existent]
 Damerau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, russisch: Sokolowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Damerau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowa (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Damerau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowa (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

historisch:
 Damerau, historischer Name von Polnisch Dombrowken, 1904 bis 1945 Talheim, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Polska, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Damerau, historischer Name von Klein Dombrowken, 1938 bis 1945 Dammfelde, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Mała (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Damerau ist der Familienname folgender Personen:
 Burghard Damerau (1961–2002), deutscher Literaturwissenschaftler und Germanist
 Christiane Ratjen-Damerau (* 1954), deutsche Politikerin (FDP)
 Helmut Damerau (1906–2000) deutscher Publizist und Verleger
 Okka von der Damerau, deutsche Opern-, Konzert- und Liedsängerin (Mezzosopran)
 Otto Damerau (1877–1961), deutscher Postinspektor, Bodendenkmalpfleger und Kurator des Heimatmuseums Hoyerswerda

Siehe auch:
 Finsterdamerau
 Groß Damerau
 Groß Schöndamerau
 Klein Damerau
 Klein Schöndamerau
 Köllmisch Damerau
 Königlich Damerau
 Kulmischdamerau
 Damrau
 Damerow